Vögel steht für:
 Vögel, Klasse der Wirbeltiere
 Vögel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Druckerei und Verlag Ernst Vögel, deutscher Verlag mit Sitz in Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Vögel – Magazin für Vogelbeobachtung, ornithologische Zeitschrift

Siehe auch:
 Die Vögel
 Fögl
 Vogel